Гольфстрим:
 Гольфстрим — тёплое морское течение в Атлантическом океане.
 Гольфстрим (фильм) — художественный фильм режиссёра Владимира Довганя 1968 года.
 Гольфстрим — советская группа.
 Gulfstream — американская авиастроительная (аэрокосмическая) корпорация.